Пепареф может означать:

  — в греческой мифологии сын Диониса и Ариадны, брат Эвримедона, Фоанта, Стафила и Энопиона.
 Пепареф — в античной географии остров в Эгейском море, ныне Скопелос.